Santos
 Tomé, o Apóstolo — também chamado São Tomás
 Tomás Becket — do 
 Tomás de Aquino — do 
 Thomas More — dos séculos XV e XVI

Outros usos
 São Tomás Apóstolo (título cardinalício)
 Saint Thomas (Ilhas Virgens Americanas) - ilha

Desambiguações de santos